Mike Rowe
Jennifer Rowe
Nicholas Rowe
Steve Rowe
Colwyn Rowe
Edward Rowe Mores
Jamie Rowe
Debbie Rowe

Desambiguação